USS John S. McCain es el nombre de los siguientes de buques de guerra:
 USS John S. McCain (DL-3), destructor líder de la clase Mitscher.
 USS John S. McCain (DDG-56), destructor de la clase Arleigh Burke.
John S. McCain, USS